Эрнст Гофман:
 Гофман, Эрнст Август (1837—1892) — немецкий энтомолог, специализировавшийся на лепидоптерологии.
 Гофман, Эрнст Карлович (1801—1871) — русский геолог, географ и путешественник, минералог.
 Гофман, Эрнст Теодор Амадей (1776—1822) — немецкий писатель, композитор, художник и юрист.